Claudio Golinelli – ciclista italiano
Claudio Golinelli – musicista italiano